Perry steht für:

 Perry (Familienname) – dort auch Namensträger
 Perry (Vorname) – dort auch Namensträger
 Perry (Getränk), Obstschaumwein
 Perry Bay, Bucht an der Clarie-Küste von Wilkesland, Ostantarktis
 Perry Range, Gebirgszug an der Küste von Marie-Byrd-Land, Westantarktis

Perry ist der Name folgender Flüsse:

Perry ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Perry (Ontario), im Parry Sound District

in den Vereinigten Staaten:
 Perry (Arkansas), im Perry County
 Perry (Florida)
 Perry (Georgia)
 Perry (Illinois)
 Perry (Iowa)
 Perry (Kansas)
 Perry (Louisiana)
 Perry (Maine)
 Perry (Michigan)
 Perry (Missouri)
 Perry (Nebraska)
 Perry (Village, New York)
 Perry (Town, New York)
 Perry (Ohio)
 Perry (Oklahoma)
 Perry (Oregon)
 Perry (South Carolina)
 Perry (Texas)
 Perry (Utah)
 Perry (West Virginia)
 Perry (Wisconsin)
 Perry County – mehrere
 Perry Township – mehrere

Siehe auch:
 The Band Perry (US-amerikanische Countryband)
 Jeff Perry Conversions (ehemaliger Autohersteller)
 Nick & Perry (Zeichentrickserie)
 Parry
 Perri
 Pery